

Toponyme
 Guichen est une commune d'Ille-et-Vilaine

Patronyme
 Luc Urbain de Bouexic, comte de Guichen, amiral français
 Frédéric Guichen (1972 - ) est un accordéoniste français, originaire de Bretagne
 Jean-Charles Guichen (1970 - ) est un guitariste français, originaire de Bretagne

Navires
 Le Guichen (croiseur) était un croiseur protégé de la marine française
 Le Guichen (D607), escorteur d'escadre français, ancien croiseur léger de la marine italienne.

Homonymie de patronyme